Linda Smith est une femme politique britannique.
 Linda Smith est une musicienne canadienne.
 Linda Smith est une actrice.
 Linda Smith (autrice) est une autrice américaine de littérature jeunesse